Karabulak může být:

 Karabulak (Alamatinská oblast) – vesnice v Almatinské oblasti v Kazachstánu
 Karabulak (Turkestánská oblast) – vesnice v Turkestánské oblasti v Kazachstánu
 Karabulak (Ingušsko) – město v Ingušsku v Ruské federaci